Fünf Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Decatur, nach Stephen Decatur:

 USS Decatur (1839), eine Sloop, in Dienst von 1840 bis 1853
 USS Decatur (DD-5), Zerstörer der Bainbridge-Klasse, in Dienst von 1902 bis 1919
 USS Decatur (DD-341), Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst von 1922 bis 1945
 USS Decatur (DD-936), Zerstörer der Forrest-Sherman-Klasse, in Dienst von 1956 bis 1983
 USS Decatur (DDG-73), Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst seit 1998

Decatur